Schirinzi ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Schirinzi (* 1972), Schweizer Trainer
 Enrico Schirinzi (* 1984), italienischer Fußballspieler